Modupe Adeyeye